

Personnalités 

 Dirk Bracke (1953-2021), écrivain belge flamand pour la jeunesse ;
 Ferdinand Bracke (1939-), coureur cycliste belge ;
 Siegfried Bracke (1953-), journaliste et homme politique belge ;
 Tony Bracke (né en 1971), coureur cycliste belge ;
 Wilhelm Bracke (1842-1880), social-démocrate allemand, éditeur et journaliste.

 C'est également le pseudonyme du militant socialiste Alexandre Marie Desrousseaux (1861-1955).

Lieux 

 Bräcke, localité de Suède, chef-lieu de la commune de Bräcke ;
 Bräcke, commune suédoise du comté de Jämtland.